Decimo – numero ordinale
Decimo – nome proprio di persona italiano maschile
Decimo (Karyuudo Tsukishima) – personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki

Pagine correlate
Deci
Decima (disambigua)